Tison ist der Familienname folgender Personen:

 André Tison (1885–1963), französischer Leichtathlet 
 Annette Tison (* 1942), französische Zeichnerin und Architektin
 Charlotte Tison (* 1998), belgische Fußballspielerin
 Hubert Tison (* 1937), kanadischer Filmproduzent und Grafiker